Margit-sziget sziget a Duna budapesti szakaszán
Margitsziget városrész Budapesten, 2013-ig a XIII. kerülethez tartozott, azóta a fővárosi önkormányzat irányítása alatt áll

Margit-sziget a Zagyva jászberényi szakaszán